Кривонос Анна Володимирівна ( 1997) — українська біатлоністка.
 Кривонос Володимир Ілларіонович — лікар.
 Кривонос Ігор Васильович ( 1952) — український кінооператор.
 Кривонос Микола Якович — Герой Радянського Союзу.
 Кривонос Олександр Артемович ( 1930) — український живописець і педагог.
 Кривонос Олександр Миколайович (1975) — кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 Кривонос Олексій Леонтійович (1922—1955) — льотчик-штурмовик, Герой Радянського Союзу.
 Кривонос Павло Олександрович ( 1956) — український державний діяч, дипломат.
 Кривонос Петро Федорович (1910—1980) — Герой Соціалістичної Праці.
 Кривонос Станіслав Григорович (1979—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кривонос Юрій Георгійович (1939—2017) — академік НАН України
 Кривонос Сергій Григорович ( 1970) — генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Кривоніс

Українські прізвища